Le terme carangue désigne plusieurs espèces de poissons océaniques de la famille des carangidés.

Poisson solitaire qui pendant les migrations se regroupe en banc. Durant son ascension contre le courant, il marque des pauses et l'ensemble du banc forme des rondes dans le sens horaire. Ce phénomène ne trouve pas de signification.

Liste des espèces 
 Carangue ailes bleues — Caranx melampygus 
 Carangue arc-en-ciel — Elagatis bipinnulata
 Carangue aux gros yeux — Caranx sexfasciatus 
 Carangue à grosse tête — Caranx ignobilis 
 Carangue à plumes — Alectis ciliaris
 Carangue à points orange — Carangoides bajad
 Carangue coubali — Caranx crysos 
 Carangue crevalle — Caranx hippos 
 Carangue dentue — Pseudocaranx dentex 
Carangue échevelée — Alectis indicus 
 Carangue folle — Alectis indicus 
Carangue inox — Carangoide chrysophys 
 Carangue-lune — Selene vomer
 Carangue mouchetée — Caranx papuensis 
 Carangue noire — Caranx lugubris 
Carangue plume — Carangue pompano 
 Carangue rayée — Carangoides ferdau 
 Carangue royale — Gnathanodon speciosus
 Carangue têtue — Caranx ignobilis

Notes et références 

Carangidae
Perciformes (nom vernaculaire)
Nom de poisson ambigu